

Nom de famille 

 Alexander Emanuel Agassiz (1835-1910), biologiste
 Auguste Agassiz (1809-1877), horloger
 Elizabeth Cary Agassiz (1822-1907), éducatrice.
 Louis Agassiz (1807-1873), zoologiste

Prénom 
 Louis Agassiz Fuertes (1874-1927), un ornithologue américain

Toponymes 
 Lac Agassiz, ancien lac d'Amérique du Nord, 
 Agassiz, une ville canadienne de la Colombie-Britannique
 Glacier Agassiz dans le Parc national de Glacier dans le Montana
 , dans la chaine des San Francisco Peaks et second plus haut sommet de l'Arizona
  (Agassie Mount), dans les monts Uinta dans le nord-est de l'Utah 
 Mont Agassiz (Agassiz Mount, ), dans l'est de la Sierra Nevada en Californie
 Cap Agassiz, un cap de glace au nord de l'île arctique canadienne d'Ellesmere
 , parc du Massachusetts
 Pic Agassiz, sommet des Alpes bernoises
 Agassiz, un cratère d'impact situé sur Mars.
 Agassiz Township, un township dans le comté de Lac qui Parle, dans le Minnesota
 Agassiz Wilderness, une réserve naturelle dans le Minnesota
 Agassiz School, une école dans l'Iowa

Faune 
 Gophère d'Agassiz, une tortue des déserts du sud-ouest des États-Unis, nommée d'après Louis Agassiz
 Perchlet d'Agassi, un poisson de la famille des Ambassidae endémique en Australie
 Agassiceras, un des genres d'ammonite

Autres 
 Agassiz, une circonscription électorale provinciale du Manitoba (Canada). 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme francoprovençal